La société nationale des poudres et des explosifs (ou groupe SNPE) ;
 Le syndicat national des personnels d'éducation, absorbé par le SE-UNSA, en France ;
 Le syndicat national du personnel d'exécution, un syndicat français à la SNCF, absorbé par l'UNSA Ferroviaire ;
 La stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens, associée aux plans nationaux santé environnement (PNSE), en France.